Intertoto kup 2000. europsko klupsko nogometno natjecanje. Pobjednici su: Udinese Calcio, Celta de Vigo i Stuttgart, te su oni nastavili natjecanje u UEFA-inom kupu.

Prvo kolo 

Prvi susreti igrani su 18. i 19., a uzvrati 25. i 26. lipnja.

|

|}

Drugo kolo 

Prvi susreti igrani su 1. i 2., a uzvrati 8. i 9. srpnja.

|}

Treće kolo 

Prvi susreti igrani su 15. i 16., a uzvrati 22. srpnja.

 

|}

Polufinale 

Prvi susreti igrani su 26. srpnja, a uzvrati 2. kolovoza.

|}

Finale 

Prvi susreti igrani su 8., a uzvrati 22. kolovoza.

|}

 2000